Мессениус:
 Мессениус, Иоханнес (1579—1636) — шведский историк.
 Мессениус, Арнольд Юхан (1608—1651) — шведский историк.